Green Bay,  ville américaine, dans l'État du Wisconsin.
 Green Bay, banlieue de la cité d’Auckland, située dans l’île du Nord de la Nouvelle-Zélande. 

 Baie de Green Bay, sur la rive occidentale du lac Michigan, dans les États du Wisconsin et du Michigan aux États-Unis